Fontanes puede referirse a: 

 Fontanes, comuna francesa situada en Lot.
 Fontanes, comuna francesa situada en Lozère.